Пески — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.

Входит в состав Игмасского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Игмасский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Нюксеницы — 45 км, до центра муниципального образования Игмаса — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Зимняк, Игмас, Кириллово.

По переписи 2002 года население — 101 человек (41 мужчина, 60 женщин). Преобладающая национальность — русские (92 %).

Примечания

Ссылки 
 Пески в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Нюксенского района